Plaats in Indonesië
 Pejok (Kedungadem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Pejok (Kepoh Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java